NRB steht für:
 Nepal Rastra Bank, Zentralbank Nepals

nrb steht für:
 Nara (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine von neun „Nationalsprachen“ Eritreas

Abkürzung